bł. Szymon (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Szymon Hwang Il-gwang – męczennik koreański
 bł. Szymon Kim Gang-i – męczennik koreański
 bł. Szymon Kim Gye-wan – męczennik koreański
 bł. Szymon Ballacchi (ok. 1240–1319) − włoski dominikanin, mistyk
 bł. Szymon Fidati z Cascii (1280/1295–1348) – włoski augustianin
 bł. Szymon Yempo (1580–1623) − japoński jezuita, męczennik

Zobacz też:
 Święty Szymon